Název Lažany má více obcí:

 1) Lažany (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 2) Lažany (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
 3) Lažany (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Lažany (zámek) – zámek v okrese Strakonice
 Lažany (okres Prešov) – obec v okrese Prešov, Slovensko

nebo částí obcí:
 5) Lažany (Černošín) – část obce Černošín v okrese Tachov
 6) Lažany (Hrušovany) – část obce Hrušovany v okrese Chomutov
 7) Lažany (Mezno) – část obce Mezno v okrese Benešov
 8) Lažany (Morašice) – část obce Morašice v okrese Svitavy
 9) Lažany (Přestavlky) – část obce Přestavlky v okrese Plzeň-jih
 10) Lažany (Radenín) – část obce Radenín v okrese Tábor
 11) Lažany (Skuteč) – část města Skuteč v okrese Chrudim
 12) Lažany (Štědrá) – část obce Štědrá v okrese Karlovy Vary
 13) Lažany (Vyskeř) – část obce Vyskeř v okrese Semily
 Lažany (Štíhlice) – zaniklá středověká osada a tvrziště v katastru obce Štíhlice v okrese Praha-východ

Slovo Lažany se také objevuje v názvech obcí:

 15) Defurovy Lažany – část obce Chanovice v okrese Klatovy
 16) Dolní Lažany – obec v okrese Třebíč

a sídel:
 17) Dolní Lažany (Lipová) – část obce Lipová v okrese Cheb
 18) Horní Lažany (Lipová) – část obce Lipová v okrese Cheb
 19) Horní Lažany (Lesonice) – část obce Lesonice v okrese Třebíč

Externí odkazy